Булач:

Персоналии 
 Булач, Тату Омаровна — видный общественный деятель, участница борьбы за установление советской власти в Дагестане

Реки 
 Булач — река в Пермском крае, приток Косы
 Булач — река в Пермском крае, приток реки Лолог